Kallkälltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kallkälltjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Kallkälltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Kallkälltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, vid Börstberget), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Kallkälltjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn